Pecado Horizontal é um filme brasileiro de 1982, com direção de José Miziara.

Sinopse
Após 15 anos sem se verem, três amigos (Marcos, Bruno e Guina) se reencontram durante um casamento na cidadezinha onde foram criados. Cada um dos três conta uma aventura sexual do passado ocorrida com alguma mulher da cidade. A partir daí, o filme é intercalado com passagens em flashback que mostram as histórias de cada um.

Elenco
Mariza Sommer	 ... 	Aurora
Matilde Mastrangi	... 	Tininha
Zilda Mayo	... 	Flora
Paulo Ramos	... 	Marcos
Antônio Fonzar	... 	Guina
Danton Jardim	... 	Bruno
Clayton Silva	... 	Zeca
Felipe Levy	... 	Deoclesiano
José Miziara	... 	Tonico
Renée Casemart	... 	Nicolina
Rubens Moral	... 	Delegado
Alberto Grecchi	... 	Raimundo
Waldomiro Reis	... 	Alexandre (como Miro Reis)
Ric Ostrower	... 	Young Guina (como Ricky Ostrower)
Genésio de Carvalho	... 	Pedrão
Marcelo Ribeiro

Filmes do Brasil de 1982
Filmes de comédia do Brasil
Filmes dirigidos por José Miziara
Filmes em língua portuguesa